Obrona Płocka (1329)
 Obrona Płocka (1920)